Pickard-Cambridge kan som auktorsförkortning betyda:

 Octavius Pickard-Cambridge (1828–1917), brittisk präst och zoolog (främst spindlar).
 Frederick Octavius Pickard-Cambridge (1860–1905), brittisk zoolog (spindlar). Den förres brorson.

Robotskapade auktorsförkortningar